Lékařská akademie může být:

lékařská organizace
Česká lékařská akademie
lékařská škola
Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, zaniklá vojenská lékařská vysoká škola v Hradci Králové

v kultuře
 Lékařská akademie (film, 1982), kanadský film z roku 1982, režie Garry Marshall
 Lékařská akademie (film, 2004), kanadský film z roku 2004, režie Dave Thomas